Bethge ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Bethge (1924–2008), deutscher Offizier und Inspekteur der Marine 
 Berta Bethge (1829–1905), deutsche Schriftstellerin
 Claudia Bethge (* 1916), deutsche Schauspielerin
 Désirée Bethge (* 1952), deutsche Journalistin, Unternehmerin und Medientrainerin 

 Elisabeth Bethge (1905–1943), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Elise Bethge-Truhn (1838–1889), deutscher Theaterschauspielerin und Schriftstellerin
 Ernst Heinrich Bethge (1878–1944), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Franz Bethge (1840–1896), deutscher Theaterschauspieler, siehe Franz Bethke
 Friedrich Bethge (1891–1963), deutscher Schriftsteller und Dramaturg

 Heinz Bethge (1919–2001), deutscher Physiker
 Herbert Bethge (* 1939), deutscher Jurist und emeritierter Rechtsprofessor der Universität Passau
 Jeanette Bethge (1875–1943), deutsche Schauspielerin
 Karl Bethge (1847–1900), deutscher Ingenieur
 Klaus Bethge (1931–2016), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Matthias Bethge (* 1973), deutscher Neurowissenschaftler
 Philip Bethge (* 1967), deutscher Journalist, Biologe und Musiker
 Raimund Bethge (* 1947), deutscher Bobpilot und -trainer

Bethge bezeichnet:
 Richard Bethge, einen Uhrenhersteller aus Isprigen

Siehe auch:
 Baethge
 Baetge
 Bätge
 Betke
 Bethke